Kolumbija
 Magdalena (departman)
 Magdalena (rijeka)

Meksiko
 Magdalena (Jalisco, Meksiko), općina
 Magdalena (Sonora, Meksiko), općina
 Magdalena (Veracruz, Meksiko), općina